Satyrium – genere di piante della famiglia Orchidaceae
Satyrium – genere di farfalle della famiglia Lycaenidae